Namco può anche riferirsi a:

Aziende
 Namco – azienda giapponese produttrice di videogiochi.
 Namco – produttore greco di automobili
 Bandai Namco Entertainment – società tra Namco e Bandai
 Bandai Namco Pictures – studio di animazione giapponese split off della Sunrise

Geografia
 Namco – località tibetana
 Nam Co – anche detto Namtso, lago salato in Tibet